Супінатор (м'яз передпліччя) — м'яз, розташований у верхній частині передпліччя та прикріплюється до верхньої частини променевої кістки.
 Супінатор (устілка) — деталь взуття.